Litton ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 Litton (Derbyshire), England
 Litton (North Yorkshire), England
 Litton (Somerset), England

in den Vereinigten Staaten:
 Litton (Mississippi), im Bolivar County

Litton ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Litton (* 1959), US-amerikanischer Dirigent
 Charles Litton (1904–1972), US-amerikanischer Erfinder und Unternehmer
 Greg Litton (* 1964), US-amerikanischer Baseballspieler
 James Litton (1934–2022), US-amerikanischer Chorleiter 
 Jerry Litton (1937–1976), US-amerikanischer Politiker

Litton steht weiter für:
 Litton Cars, britischer Automobilhersteller
 Litton Industries, US-amerikanisches Rüstungsunternehmen

Siehe auch:
 Litten
 Lytton